

Поздняково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Поздняково — селище, Томський район, Томська область